Sari (Gajah), een bestuurslaag in Indonesië
Sari (Nepal), een plaats in Nepal
 Sari (Sape), een bestuurslaag in Indonesië
Sari (stad), de hoofdstad van de provincie Mazandaran in Iran
Sari (traditioneel kostuum), traditionele klederdracht in India
Sari (voornaam), een meisjesnaam
Sari (uitgeverij), een uitgeverij uit Ridderkerk